Церковь Архангела (Архистратига) Михаила в Станиславле — приходской храм Ильинского благочиния Московской городской епархии. Находится в деревне Станиславль Новомосковского административного округа Москвы. Построен в 1696 году на подмосковных землях Чудова монастыря (ныне территория города Москвы). Возвращён Русской православной церкви в 1990 году.

История 
Храм был построен в 1696 году в стиле московского барокко. Для возможности проведения служб в зимнее время в 1821 году к храму пристроен придел. В 1874—1875 годах взамен старой, разобранной, происходило возведение новой трапезной большего размера.

После революции 1917 года храм (алтарь, барабан, колокольня, трапезная, служебные помещения, а также кладбище) был почти полностью разрушен.

К настоящему времени почти все постройки восстановлены. Богослужения возобновились в 1991 году.

Духовенство 
 Настоятель храма — протоиерей Николай Кондрашов

Примечание

Ссылки 
 Михаило-Архангельская церковь (с. Станиславль)

Храмы Ильинского благочиния
Московское барокко
Станиславль
Храмы, построенные в 1696 году в России
Здания и сооружения, построенные в 1696 году в Москве